Vámos György (1910–1999) építész
 Vámos György (1912–2002) Kossuth-díjas gépészmérnök
 Vámos György (1946) táncos, koreográfus
 Vámos György (1954–2017) újságíró, televíziós műsorvezető
 Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára